Het tennistoernooi US Open werd in 2012 bij de vrouwen voor de 126e keer gehouden. Zij speelden in het enkelspel van 27 augustus tot en met 9 september.

Titelverdedigster was de Australische Samantha Stosur.

Het toernooi werd gewonnen door de Amerikaanse Serena Williams die in de finale de Wit-Russin Viktoryja Azarenka in drie sets versloeg. Williams won voor de vierde maal de enkelspeltitel op de US Open.

Geplaatste speelsters 
Ranking per 20 augustus 2012

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Bronnen 
  Toernooischema WTA (pag. 1 en 2)
  Toernooischema ITF

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 2012